Ruské příjmení Tolstoj (česky tlustý) nesou tyto osobnosti:

 člen rodu Tolstí:
 Alexandr Ivanovič Osterman-Tolstoj (1772–1857) – ruský šlechtic a generál
 Alexej Konstantinovič Tolstoj (1817–1875) – ruský romantický básník a dramatik
 Alexej Nikolajevič Tolstoj (1883–1945) – sovětský spisovatel, vzdálený příbuzný L. N. Tolstého
 Lev Nikolajevič Tolstoj (1828–1910) – ruský šlechtic a spisovatel
 Viktoria Tolstoy (* 1974) – švédská jazzová zpěvačka

jiný význam
 Tolstoj (program) – slovníková databáze pro počítače Sinclair ZX Spectrum

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení